Вуэльта Гватемалы () — шоссейная многодневная велогонка, проходящая по территории Гватемалы с 2010 года.

История 
Гонка была создана в 2001 году и изначально проводилась в рамках национального календаря. В 2018 году вошла в Женский мировой шоссейный календарь UCI

В 2020 году гонка была отменена из-за пандемии COVID-19, а 2022 году из-за отсутствия финансовой поддержки.

Маршрут гонки с момента её создания преимущественно состоял из пролога и трёх этапа протяжённостью от 60 до 85 км каждый. С 2018 года продолжительность гонки стала составлять 4-5 этапов протяжённостью не менее 90 км.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Вуэльта Гватемалы на ProCyclingStats
 Вуэльта Гватемалы на Cycling Archives
 Вуэльта Гватемалы на CQranking

 Вуэльта Гватемалы на Cycle Base
 Вуэльта Гватемалы на First Cycling

Велогонки среди женщин